Мэйбл Талиаферро (1887 — 1979) — американская актриса
 Чарльз Талиаферро (род. 1952) — американский философ, религиовед и теолог, специалист по философии религии, философии сознания,  и эстетике.